„Мерцедес-Бенц S-класа“ е модел луксозни автомобили (сегмент F) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждани в седем последователни поколения от 1972 година насам.

Като флагман в гамата на „Мерцедес-Бенц“ в S-класата за пръв път се прилагат много от новите технологии, разработвани от компанията – двигатели, трансмисии, задвижвания, елементи на интериора и мерки за безопасност (например, първите самозатягащи се колани).. Към 2017 година S-класата е най-продаваният луксозен седан на европейския пазар.

Източници 

S-класа
Луксозни автомобили